IR-12 steht für:
 Semnan (Provinz), ISO-3166-2-Code der iranischen Provinz (gültig bis zum 24. November 2020)
 Kordestān, ISO-3166-2-Code der iranischen Provinz (gültig seit dem 24. November 2020)
 Infanterie-Regiment 12

IR12